Кове́лу (; ) — власна назва.

Топоніми

Ковелу (Гондомар)
 Ковелу (Табуа)
 Ковелу-де-Пайво
 Ковелу-де-Пайво і Жанарде